Борис Яковлевич Сосков (1924 — ?) — советский инженер, конструктор, лауреат Государственной премии СССР (1967).

В начале 1945 г. призван в РККА, участник войны, вскоре после окончания которой демобилизован.

Окончил Московский автомеханический институт (1950).

С 1951 работал на ЗиС/ЗиЛ, с 1958 г. начальник конструкторского бюро грузовых автомобилей в отделе главного конструктора.
С 21.08.1971 по 08.04.1979 заместитель главного конструктора по компоновкам грузовых автомобилей.

Лауреат Государственной премии СССР (1967, в составе коллектива) — за создание конструкции семейства грузовых автомобилей ЗИЛ-130 большой производительности, долговечности и современного массового высокоавтоматизированного их производства.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1968.
 http://mospolytech.ru/storage/files/izdat/2018_09_24_RazmyshUzakrytProhodnoj.pdf